Le qualificazioni del singolare dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2020 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Márton Fucsovics (qualificato)
  Mikhail Kukushkin (qualificato)
  Philipp Kohlschreiber (qualificato)
  Grégoire Barrère (qualificato)

  Dennis Novak (primo turno) 
  Alexei Popyrin (ultimo turno) 
  Emil Ruusuvuori (ultimo turno) 
  Yannick Maden (ultimo turno)

Qualificati 

  Márton Fucsovics
  Mikhail Kukushkin

  Philipp Kohlschreiber 
  Grégoire Barrère

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2020